Кузмины-Караваевы (Кузьмины-Караваевы, Кузьмины-Короваевы, Кузмины-Короваевы) — древний дворянский род, от князей Прусских.

При подаче документов (26 марта 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена совместная родословная роспись Кузьминых-Караваевых и их однородцев Феофилатьевых, а также указная грамота воеводе Степану Васильевичу Кузьмину (1603).

Род внесён в VI-ю часть дворянских родословных книг Тверской, Ярославской и Новгородской губерний и «Родословный сборник русских дворянских фамилий».

Рязанский род Кузминых-Караваевых происходит от ярославской ветви. Штабс-капитан Александр Борисович Кузмин-Караваев внесён в VI часть ДРК Рязанской губернии (05.03.1910)

Происхождение и история рода 
Кузмины-Караваевы происходят из новгородских бояр, а по сказаниям древних родословцев — от князя Михаила Прушанина (Прусского) (конец XIII — начало XIV века), выехавшего в Великий Новгород «из Прус». 

Родоначальник князь Михаил Степанович Прусский, выехал из Прусской земли в Великий Новгород и крестился. У него было два сына: Твердислав (в крещении Семён) и Ананий. От первого пошли Кузмины, от второго сына Фефилатьевы. В старинных родословцах сказано: "Род Кузьминых и Фефилатьевых-Новгородских до новгородского взятия, владельцы больших степенных посадников. Прозвание Короваевы приняли по Государеву указу в отличие от других Кузьминых".

Василий Кузмин новгородский посадник (1376).

Иван Иванович после взятия Новгорода пожалован московским боярином (1478). 

Иван Васильевич 4-й воевода ертаульного полка в Казанском (1544) и Полоцком (1551) походах. Василий Михайлович наместник и воевода. Василий Яковлевич наместник в Болхове и послан в Сокол, взят в плен поляками, где пробыл 6 лет, по возвращении наместник Белёвский, голова у наряда в Серпуховском походе (1606), полковой воевода в походе от Нижнего-Новгорода в Чебоксары. Степан Васильевич воевода в Таре (1597), Терке (1605).

В XVI и XVII веках Кузмины-Караваевы служили стольниками и стряпчими, в XVIII и XIX веках — находились на военной и государственной службе.

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней части, в красном поле, изображена рука в серебряных латах с саблей. В нижней части, в правом золотом поле, виден до половины выходящий орел с распростёртым крылом; в левом голубом поле — серебряный хлеб, называемый каравай.

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем короной. Намёт на щите голубой, подложен золотом. Щитодержатели: два единорога. Герб рода Кузьминых-Короваевых внесён в Часть 4 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 57

Известные представители

Кузьмины-Караваевы 
 Кузьмин-Караваев, Аглай Константинович — подпоручик, сын Кузьмина-Караваева Константина Павловича.
 Кузьмин-Караваев, Александр Дмитриевич (1865—1915) — ротмистр лейб-егерского полка.
 Кузьмин-Караваев, Андрей Андреевич — майор, предводитель дворянства Владимирской губернии, двоюродный брат Кузьмина-Караваева Дмитрия Петровича.
 Кузьмин-Караваев, Борис Александрович (1857—1920) — генерал-майор.
 Кузьмин-Караваев, Всеволод Борисович (1894—?) — ротмистр 12-го уланского Белгородского полка, участник Белого движения. 
 Василий Михайлович Кузьмин-Караваев (ум. после 1611 г.) — воевода
 Кузьмин-Караваев, Владимир Дмитриевич (1859—1927) — русский юрист, общественный и политический деятель, сын Кузьмина-Караваева Дмитрия Николаевича.
 Кузьмин-Караваев, Владимир Павлович — капитан.
 Кузьмин-Караваев, Григорий Павлович (1823—1888) — генерал-лейтенант, брат Кузьмина-Караваева Дмитрия Павловича.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Владимирович (1886—1959) — католический священник византийского обряда или по другой терминологии греко-католик, принадлежал к Русскому апостолату в Зарубежье, первый муж Марии Скобцовой.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Дмитриевич (1856—1950) — русский генерал от артиллерии, в 1944 году награждён орденом Ленина, сын Кузьмина-Караваева Дмитрия Николаевича.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Дмитриевич (1892—1985) — ротмистр, участник Первой мировой войны и Белого движения.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Николаевич (1818—1883) — генерал-лейтенант.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Павлович (1820—?) — генерал-майор.
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Петрович (?—1794) — полковник, погиб в Польше во время восстания Костюшко.
 Кузьмин-Караваев, Константин Павлович — надворный советник, владелец усадьбы в Лисицыно, Рудлевская вол., Кашинский уезд.
 Кузьмин-Караваев, Николай Владимирович — поручик.
 Кузьмин-Караваев, Николай Николаевич (1820—1883) — контр-адмирал, брат Кузьмина-Караваева Дмитрия Николаевича.
 Кузьмин-Караваев (Короваев), Николай Александрович — полковник, владелец усадьбы в Николаевском (Николаевке), Прудская вол., Весьегонский уезд.
 Кузьмина-Караваева, Елизавета Юрьевна (1891—1945) — поэтесса, мемуаристка, жена В. Д. Кузьмина-Караваева, деятель французского Сопротивления.
 Кузьмин-Караваев, Максим — солист (бас) Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова.

Кузьмины-Короваевы 
 Кузьмин-Короваев, Аглай Дмитриевич (1864—1918) — русский генерал-лейтенант.
 Кузьмин-Короваев, Александр Николаевич — мичман русского флота.
 Кузьмин-Короваев, Александр Николаевич (1862—1923) — русский генерал-лейтенант.
 Кузьмин-Короваев, Андрей Степанович — стольник, сын Кузьмина-Короваева Степана Фёдоровича.
 Кузьмин-Короваев, Афанасий Андреевич — боярин.
 Кузьмин-Короваев, Богдан Андреевич (?—1696) — стольник, погиб под Азовом.
 Кузьмин-Короваев, Валериан Львович — лейтенант, участник русско-японской войны.
 Кузьмин-Короваев, Владимир Павлович — мичман русского флота.
 Кузьмин-Короваев, Дмитрий Степанович — боярин.
 Кузьмин-Короваев, Иван Степанович (большой) — стольник, сын Кузьмина-Короваева Степана Фёдоровича.
 Кузьмин-Короваев, Иван Степанович (меньшой) — стольник, сын Кузьмина-Короваева Степана Фёдоровича.
 Кузьмин-Короваев, Константин Константинович (1861—1930) — кавалерист, генерал-майор.
 Кузьмин-Короваев, Сергей Степанович — боярин, стольник царицы Прасковьи Федоровны (1692), царский стольник (1702).
 Кузьмин-Короваев, Степан Васильевич — воевода в Таре (1597), на Терке (1605).
 Кузьмин-Короваев, Степан Фёдорович (большой) — стряпчий, стольник и воевода во Ржеве (1624).
 Кузьмин-Короваев (Кузмин-Караваев), Степан Иванович — стольник, алатырский воевода (города и уезда) в 1687—1689.
 Кузьмина-Короваева, Татьяна Сергеевна — дочь Кузьмина-Короваева Сергея Степановича, жена Мусина-Пушкина Ивана Тимофеевича.

Кузмины-Короваевы 
 Кузмин-Короваев, Андрей Степанович — вологодский воевода в 1701—1702.
 Кузмин-Короваев, Василий Яковлевич — болховский воевода в 1475 году.

См. также 
 Гюрятиничи-Роговичи
 Кузмины

Примечания

Источники 
 
 

 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы